Villazón (plaats), de hoofdplaats van de Boliviaanse provincie Modesto Omiste
 Villazón (gemeente), een Boliviaanse gemeente waartoe de plaats behoort